Xuí kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Chuí (ort i Brasilien, Santa Vitória do Palmar), Rio Grande do Sul, 
 Chuí (ort i Brasilien, Chuí), Rio Grande do Sul, 

Robotskapade Brasilienförgreningar